Metallo – materiale conduttore di calore e di elettricità
Metallo – elemento araldico
Metallo – uno dei cinque elementi della tradizione cinese 
Metallo – personaggio dei fumetti DC Comics
Metallo – album del gruppo I Cugini di Campagna del 1980
Gerardo Metallo – pianista e compositore italo-uruguaiano
Grammazio Metallo – musicista italiano